Зонтаг () — фамилия:

Известные носители:

 Зонтаг, Анна Петровна (1785—1864) — русская писательница и переводчица.
 Зонтаг, Егор Васильевич (1786—1841) — офицер Российского Императорского флота.
 Зонтаг, Генриетта Гертруда (1805—1854) — немецкая оперная певица.
 Зонтаг, Карл (1828—1900) — немецкий актёр, брат певицы Генриетты Зонтаг.
 Зонтаг, Карл Готлоб (1765—1827) — немецкий протестантский пастор, богослов, философ, историк и писатель.
 Зонтаг, Сьюзен (1933—2004) — американская писательница, критик, сценарист и режиссёр.